Geiger henviser til flere artikler:

Personer 
 Wilhelm Geiger – tysk filolog
 Søn: Hans Geiger – tysk fysiker og medopfinder af geigertælleren
 Nikolaus Geiger – tysk billedhugger og maler
 Theodor Geiger – tysk sociolog

Andet 
 Geiger (månekrater) – et nedslagskrater på Månen
 Geiger (tidsskrift) – et dansk musiktidsskrift
 Geigertæller – måleinstrument til registrering af ioniserende stråling
 Geiger-Müller-rør